Heinz Wiedner ist der Name folgender Personen:

* Heinz Wiedner (Sportwissenschaftler) (* 1941), deutscher Sportwissenschaftler
 Heinz Wiedner (Manager) (* 1953), österreichischer Bankmanager